Oh No – muzyk
 Oh No – album zespołu OK Go
 Oh No – utwór rappera 50 Cent z udziałem Snoop Dogga